

Кесшур — присілок, Шарканський район, Удмуртія
 Кесшур — присілок, Юкаменський район, Удмуртія